Tänzler ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Tänzler (1869–1944), deutscher Verbandsfunktionär
 Hans Tänzler (1879–1953), deutscher Opernsänger (Tenor)

Siehe auch:

 Tänzer
 Tenzer